Ejutla es un topónimo náhuatl que significa Lugar donde brota el agua, aunque también puede significar lugar junto a los chícharos. Es el nombre de las siguientes localidades mexicanas:

Ejutla, municipio y pueblo de Jalisco, y
Ejutla de Crespo (Oaxaca).